Schierscher ist der Familienname folgender Personen:

 Manuela Haldner-Schierscher (* 1971), liechtensteinische Politikerin
 Marluce Schierscher (* 1998), liechtensteinische Synchronschwimmerin